From Me to You – album muzyczny japońskiej wokalistki rockowej Yui
 „From Me to You” – singel zespołu The Beatles